Династия Бонифациев () — условное обозначение итальянской династии, правившей в Тосканской марке в IX—X веках.

История 
Родоначальником династии был Бонифаций I (ум. до 5 октября 823 года), франк родом из Баварии. После смерти короля Пипина в 810 году император Карл Великий на некоторое время назначил Бонифация наместником Итальянского королевства. Он был графом Лукки, но при этом он контролировал большинство графств в долине реки Арно — Пиза, Пистойя, Вольтерра и Луни, из-за чего он часто называется первым маркграфом Тосканы, однако в официальных документах он с этим титулом не упоминается. У него известно двое сыновей и дочь, из которых старший сын, Бонифаций II (ум. после 838), ещё более увеличил владения и около 828 года стал маркграфом Тосканы. Более того, он расширил свою власть в Лукке, во время его правления епископы Лукки постепенно утратили контроль над муниципальным управлением, которое перешло к графу. Кроме того, в 828 году Бонифаций получил титул префекта и графа Корсики, передав ему управление островом, которое раньше находилось в ведении епископа Луни.

После восстания сыновей императора Людовика I Благочестивого, в результате которого Людовик в 833 году был смещён с престола, Бонифаций не поддержал Лотаря I, оставшись верным Людовику. В результате Лотарь изгнал Бонифация из Тосканы, отдав его владения некоему Агано. Только его сын, Адальберт I (ум. 886), около 846 года смог вернуть владения в Тоскане. Он женился на дочери герцога Сполето Гвидо I, сестре герцога Ламберта II, пойдя по его стопам. При этом в отличие от Ламберта ему никогда не удавалось придерживаться независимого курса, постоянно попадая под влияние других итальянских сеньоров, обладавших более сильным характером. К концу своего правления считался одним из богатейших и могущественных сеньоров в Северной Италии, владея также рядом феодов в Провансе.

Адальберт II Богатый (ум. 915), сын и наследник Адальберта I, ещё больше упрочил могущество рода. Его двор по роскоши и пышности не уступал королевскому двору. Во время борьбы за Итальянский трон между Гвидонидами (герцогами Сполето) и маркграфом Фриуля Беренгаром I Адальберт держал сторону Гвидонидов, своих родственников по матери, но позже поддержал Беренгара. Адальберт II был женат на Берте (ок. 863 — 8 марта 925), дочери короля Лотарингии Лотаря II от непризнанного церковью брака с Вальдрадой, вдове графа Арля Тибо. Свою дочь, Ирменгарду (ум. 29 февраля после 932), Адальберт выдал замуж за маркграфа Ивреи Адальберта I. Двое сыновей, Гвидо (ум. 929) и Ламберт (ум. после 938), последовательно правили в Тоскане.

Гуго был женат на знаменитой Марозии, вместе с которой он фактически правил Римом. Он вступил в конфликт со единоутробным братом Гуго, выбранного королём Италии. После смерти Гуго, оставившего только дочь, ему наследовал Ламберт, однако уже в 931 году он был смещён королём Гуго и ослеплён. С его смертью династия угасла.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки